– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Kaho można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
花歩, „kwiat, krok”
花穂, „kwiat, ucho”
果歩, „owoc, walk/progress”
香穂, „kadzidło, ucho”
夏帆, „lato, żeglować”
夏穂, „lato, ucho”
嘉穂, „chwalić, ucho”
加保, „dodatek, ochrona”
歌歩, „piosenka, krok”

Znane osoby 
Kaho (夏帆), japońska aktorka i modelka
Kaho Kōda (夏穂), japońska seiyū
Kaho Minami (果歩), japońska aktorka
Kaho Miyasaka (香帆), japońska mangaka
Kaho Shimada (歌穂), japońska piosenkarka i aktorka teatralna

Fikcyjne postacie 
Kaho Mizuki (歌帆), bohaterka mangi i anime Cardcaptor Sakura
Kaho Serizawa (香穂), bohaterka visual novel Hourglass of Summer

Żeńskie imiona japońskie